Bosco (futebolista) – futebolista brasileiro que atua como goleiro

Geografia 
 Bosco Marengo — comuna italiana da província de Alexandria, região Piemonte
 Bosco Chiesanuova — comuna italiana da província de Verona, região Vêneto
 Sommariva del Bosco — comuna italiana da província de Cuneo, região Piemonte
 Villa del Bosco — comuna italiana da província de Biella, região Piemonte
 San Giorgio in Bosco — comuna italiana da província de Pádua, região Vêneto 
 Bosco Gurin — comuna da Suíça, no cantão Tessino

Ver também 

 Bosco Deleitoso — obra literária mística escrita em Portugal na Idade Média
 Bosco Brasil – roteirista e autor de telenovelas brasileiras e de peças de teatro
 Ricardo Sales Alves dos Santos ou Bosco – futebolista brasileiro que atua como lateral-direito

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos